Coming Up steht für:
 Coming Up (Album), Album der Band Suede (1996)
 Coming Up (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2003–2013)
 Coming Up (Lied), Lied von Paul McCartney (1979)